Slovo pud má více významů:

 pud (jednotka) – ruská jednotka hmotnosti – viz článek Ruská měrná soustava
 pud (psychologie) – vrozené nutkání, v některých pojetích význam totožný se slovem instinkt
 Průšovo umělecké-úchylné divadlo, zkratkou P.U.D.

Externí odkazy